Георгий Гаврилович Безкороваев (1870—?) — русский военный  деятель, полковник  (1915). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1889 году  после окончания гимназии вступил в службу. В 1890 году после окончания Алексеевского военного училища произведён подпоручики и выпущен в 3-ю  батарею Брест-Литовской крепостной артиллерии. В 1894 году произведён в поручики, в 1898 году штабс-капитаны, в 1902 году в капитаны, в 1908 году в подполковники.

С 1897 года старший адъютант управления начальника артиллерии 15-го армейского корпуса. С 1904 года помощник столоначальника, с 1908 года столоначальник  Главного артиллерийского управления. С 1910 года командир батареи 8-го мортирного артиллерийского дивизиона. С 1912 года командир 5-й батареи 15-й артиллерийской бригады.

С 1914 года участник Первой мировой войны, во главе своей батареи. В 1915 году произведён в полковники, с 1916 года назначен командиром 1-го дивизиона 103-й артиллерийской бригады и командиром 2-го дивизиона 102-й артиллерийской бригады. Высочайшим приказом от 10 ноября 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием :

После Октябрьской революции 1917 года в составе Гетманской армии.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 12.06.1916)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905; ВП 23.12.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1908; ВП 19.02.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами и бантом (1914; ВП 19.02.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 19.02.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 10.11.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 04.09.1916)

Примечания

Литература 
 
 Волков С. В. Офицеры российской артиллерии.  2011 г.
 
 по военному ведомству//Разведчик №1273, 31.03.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1281, 26.05.1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №269, 1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №6, 1916 г.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26973. Л.251-253 (1915 г.)
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 45-763 (1917 г.)

Ссылки 
 
 Безкороваев Георгий Гаврилович // Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Алексеевского военного училища
Персоналии:Брестская крепость
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Военные Армии Украинской державы